

Cinema 
 The Lady of the Lake – film del 1912 diretto da James Stuart Blackton
 The Lady of the Lake – film del 1928 diretto da James A. FitzPatrick

Letteratura 
 La donna del lago (The Lady of the Lake) – poema di Walter Scott del 1810